Eugen Petersen henviser til:

 Eugen Petersen (arkæolog) (1836–1919) – tysk arkæolog
 Eugen Petersen (jurist) (1840–1930) – dansk politidirektør